Gröninger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gröninger (um 1578–1631), deutscher Bildhauer
 Hermann Gröninger (1852–1933), deutscher Heimatdichter und Pionier der Hochmoorkultivierung
 Gerhard Gröninger (1582–1652), deutscher Architekt und Bildhauer
 Gertrud Gröninger (um 1650–1722), westfälische Bildhauerin
 

Siehe auch:
 Gröningen (Begriffsklärung)
 Gröninger Bad in Magdeburg
 Gröninger Fass in Halberstadt
 Gröninger Orgel in Halberstadt
 Gröningers Braukeller in Hamburg-Altstadt
 Grüninger